

Гартвілл — місто, штат Міссурі
 Гартвілл — місто, штат Вайомінг
 Гартвілл — селище, штат Огайо